Ко́вент-Га́рден ():

 Ковент-Гарден — район в Лондоне.
 Ковент-Гарден — театр, расположенный в этом районе.
 Ковент-Гарден — оперная труппа, выступающая в этом театре с 1946 года.

См. также 
 Ковентри